Waterschoot ist der Name von

 Joseph Ignace Waterschoot (1911–1990), belgischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Lolo
 Ronny Waterschoot (* 1946), belgischer Produzent
 Gisèle van Waterschoot van der Gracht (1912–2013), niederländische Künstlerin	
 Kristof Waterschoot (* 1981), belgischer Politiker und Abgeordneter	
 Werner Waterschoot (* 1941), Schriftsteller	
 John Van Waterschoot (1920–2000), belgischer Politiker
 Constant van Waterschoot (* 1940), niederländischer Politiker	
 Jan Waterschoot (1892–1968), Grafiker
 Hendrik van Waterschoot († 1748), Maler
 Hector Waterschoot